Slovo Hluchov má více významů:

 Hluchov (okres Prostějov) – obec v okrese okrese Prostějov
 Hluchov (Stará Boleslav) – lokalita ve Staré Boleslavi (okres Praha-východ) při břehu Labe, pomístní název a název ulice
 Hluchov (Těchonín) - lokalita ve východní části Těchonína v okrese Ústí nad Orlicí
 Hluchov (přírodní památka) – přírodní památka, lužní les v lokalitě Hluchov ve Staré Boleslavi
 Glauchau – obec v německém Sasku (zem. okrese Saská Kamenice)